Иван Андреевич Нелюбов (род. , Челябинск, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Иркут».

Карьера 
Воспитанник молодёжных команд ЦСКА. Первый тренер — Кравцов Сергей Александрович.

В 2006 году стал чемпионом юношеской Евролиги в составе ЦСКА, был признан MVP.

В российской Суперлиге А, за основной состав ЦСКА, сыграл 2 игры, проведя на площадке 7 минут, набрав 2 очка и 3 подбора.

В июле 2009 года стал игроком латвийского ВЭФ, подписав соглашение на два сезона.

В июле 2011 года заключил контракт на один сезон с «Нижним Новгородом». В матчах чемпионата России Нелюбов набирал 0,8 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

В 2012 году подписал контракт с эстонским «Тарту Юликоол/Рок».

С января 2014 года игрок литовского «Литкабелиса», в марте 2015 года перешёл в «Нептунас».

С августа 2015 года игрок баскетбольного клуба «Парма». Летом 2017 года покинул команду, перейдя в краснодарский «Локомотив-Кубань». После сезона 2017/18 покинул клуб, не закрепившись в стартовом составе.

В сентябре 2019 Нелюбов стал игроком «Буревестника». В 26 матчах Суперлиги-1 статистика Ивана составила 9,2 очков, 4,2 подборов и 1,0 передач.

В августе 2020 года Нелюбов подписал с «Буревестником» новый контракт, а в декабре был назначен вице-капитаном ярославской команды.

Сборная России 
В 2009 году Иван получил приглашение в студенческую сборную России, в составе которой стал серебряным призёром летней Универсиады в Сербии.

В 2011 году вновь выступил за студенческую сборную России на летней Универсиаде в Китае, заняв 4 место.

Личная жизнь 
24 сентября 2011 года Иван и его девушка Наталья официально стали мужем и женой.

Награды 
Согласно приказу Министерства спорта РФ №155-нг от 17 октября 2016 года, за победу в Кубке России, Нелюбову присвоено спортивное звание «Мастер спорта России».

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Еврокубка: 2017/2018
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион: 2015/2016
  Обладатель Кубка России (2): 2015/2016, 2017/2018
  Бронзовый призёр Кубка России: 2016/2017

Сборная России 
  Серебряный призёр Универсиады: 2009

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Центровые
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Тарту»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Нептунас»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Буревестник» Ярославль
Игроки БК «Иркут»